Mount Gilbert kan syfta på följande:

 Mount Gilbert, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Gilbert, British Columbia, ett berg i Kanada